Маркс () — прізвище німецького походження. Відомі носії:
 Брати Маркс () — коміки американського кіно.
 Гарпо Маркс (, справжнє ім'я — Адольф Маркс (); 1888—1964) — американський комедійний актор, мім та музикант, член акторської групи братів Маркс.
 Граучо Маркс (; 1890—1977) — американський комедійний актор актор, член відомої акторської групи братів Маркс.
 Джон Маркс (; 1948) — канадський хокеїст.
 Елеонора Маркс (; 1855—1898) — марксистська політична активістка та теоретик, суфражистка, молодша донька Карла Маркса.
 Еріх Маркс (; 1891—1944) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал артилерії, учасник Першої та Другої світової війни.
 Еріх Маркс (історик) (; 1861—1938) - німецький історик.
 Йоахім Маркс (; 1944) — польський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Карл Маркс (; 1818—1883) — німецький філософ, економіст, політичний журналіст.
 Річард Маркс (;  1963) — американський автор і виконавець (співак) повільних пісень (балад), рок-музикант.
 Шон Маркс (  1975) — новозеландський баскетболіст.

Топоніми 
 Маркс — місто у Саратовській області, Росія
 Карл-Маркс-Гоф
 Карла Маркса (Бердянський район)
 Карла Маркса (Верхньодніпровський район)
 Карла Маркса (Носівський район)
 Карла Маркса (Черняхівський район)

Інше 
 Карл Маркс (пароплав)
 10778 Маркс (10778 Marcks) — астероїд головного поясу, відкритий 9 квітня 1991 року.

Німецькі прізвища